De 10e wereldkampioenschappen schaatsen sprint werden in 1979 op 17 en 18 februari gehouden op de ijsbaan Ludwig Schwabl Stadion in Inzell. Het WK Sprint kwam voor het eerst terug naar een baan waar eerder om de titel 's wereld beste op de sprintvierkamp werd gestreden. In 1971 was Inzell namelijk ook al gastheer van het WK Sprint.

Eric Heiden was weer een klasse apart en won met grote overmacht alle vier de afstanden en werd daarmee voor de derde keer in successie wereldkampioen sprint. Gaétan Boucher zette de beste Canadese prestatie bij een WK Sprint neer door tweede te worden en de Noor Frode Rønning stond aan het eind van de rit een plaats lager op het podium dan een jaar eerder in Lake Placid.

Leah Poulos-Mueller complementeerde het Amerikaanse succes in Zuid-Duitsland. Vijf jaar na haar eindoverwinning in Innsbruck werd Poulos-Mueller in Inzell voor de tweede maal wereldkampioen sprint. Beth Heiden werd net als een jaar eerder tweede en de Oost-Duitse Christa Rothenburger kon het brons mee naar huis nemen. Rothenburger hield op de laatste afstand net genoeg over om haar landgenote Sylvia Albrecht voor te blijven in het klassement.

Klassement mannen

Klassement vrouwen

Langebaanschaatsen in 1979
Schaatsen in Duitsland
Sport in Inzell
 1979
Schaatsen
Sportevenement in Beieren